Ово је списак природних бројева. Пошто у математици постоји бесконачан низ бројева, овај списак никада неће бити сасвим употпуњен.

Природни бројеви 

Бројевни системи
Редни спискови